

Carriera

Club

Nazionale
Esordisce con la nazionale di  il 19 novembre 2013 nella gara pareggiata 0-0 contro la .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale gibilterriana